Sárközi Réka (? –) magyar nemzetközi női labdarúgó-partjelző, asszisztens.

Pályafutása
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának partbírója, asszisztense lett. Az aktív nemzeti tevékenységet 2007-ben sérülés miatt befejezte.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) 2002-ben terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a FIFA partbírói, asszisztensi keretébe. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette partbíróként a játékvezető szolgálatát. Az aktív nemzetközi tevékenységet 2007-ben sérülés miatt befejezte.

Játékvezető pályafutását követően a labdarúgó játék oktatására fordítja idejét, a BEAC Junior, gyermekfoci ágazat egyik UEFA licences edzője. Edzőként sokkal nehezebben tudja kezelni a játékvezetés színvonalbeli eltéréseit, mint amikor aktív részese volt az országos partbírói keretnek.

Források 
 http://nol.hu/archivum/archiv-42542
 https://web.archive.org/web/20090211171228/http://kolyokfoci.extra.hu/
 http://www.blsz.hu/portal/feltoltes/2009.06.04.%2020.%20szam.doc

A 20. században született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők